Kruglowo () ist ein Name russischer Orte:
 Kruglowo (Iwanowo), Dorf im Rajon Iwanowo, Oblast Iwanowo
 Kruglowo (Iwanowo, Juscha), Dorf im Rajon Juscha, Oblast Iwanowo
 Kruglowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Kruglowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Polennen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Kruglowo (Kirow, Nema), Dorf im Rajon Nema, Oblast Kirow
 Kruglowo (Kirwo, Slobodskoi), Dorf im Rajon Slobodskoi, Oblast Kirow
 Kruglowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Kruglowo (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Kruglowo (Mari El), Dorf in der Republik Mari El
 Kruglowo (Moskau, Lotoschino), Dorf im Rajon Lotoschino, Oblast Moskau
 Kruglowo (Moskau, Luchowizy), Dorf im Rajon Luchowizy, Oblast Moskau
 Kruglowo (Nischni Nowgorod, Ardatow), Dorf im Rajon Ardatow, Oblast Nischni Nowgorod
 Kruglowo (Nischni Nowgorod, Tschkalowsk), Dorf im Rajon Tschkalowsk, Oblast Nischni Nowgorod
 Kruglowo (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Kruglowo (Wladimir, Gorochowez), Dorf im Rajon Gorochowez, Oblast Wladimir
 Kruglowo (Wladimir, Kameschkowo), Dorf im Rajon Kameschkowo, Oblast Wladimir